Калкинс:
 Калкинс, Ирвинг (1875—1958) — американский стрелок (спортсмен).
 Калкинс, Мэри Уитон (1863—1930) — американская философ, психолог.